Laevapex diaphanus är en snäckart som först beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1841.  Laevapex diaphanus ingår i släktet Laevapex och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
diaphanus